La casa de Bernarda Alba steht für:

 La casa de Bernarda Alba, Originaltitel von Bernarda Albas Haus, Drama von Federico García Lorca (1936)
 La casa de Bernarda Alba (Oper), Oper von Miquel Ortega (2007)